Miejscowości w USA:
 Falconer – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
Gminy w USA:
 Falconer (ang. Falconer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Szwedzkie grupy muzyczne:
 Falconer – szwedzka grupa power metalowa